Plüschow steht für:
 Plüschow, Ortsteil der Gemeinde Upahl im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Plüschow (Familie), mecklenburgische Familie

Plüschow ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Plüschow (1856–1917), deutsche Malerin
 Eduard Plüschow (1855–1911), deutscher Offizier und Journalist
 Gunther Plüschow (1886–1931), deutscher Marineoffizier und Pilot
 Wilhelm Plüschow (1852–1930), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Plüskow (Adelsgeschlecht), alteingesessenes mecklenburgisches Adelsgeschlecht
Plüschau